Сю́да-ба́ба () — старый краковский обряд обхода домов «бабой» в лохмотьях с лицом в саже и пепле. Исполняется на следующий день после Пасхи.

Описание обряда 
В настоящее время этот обычай можно встретить только в окрестностях Велички, в деревне , что недалеко от Кракова. Там Сюда-баба в Поливальный понедельник посещает дома жителей в сопровождении других участников обряда переодетых в «цыгана» и «трубочиста», а также музыкантов в народных костюмах.

Сюда-бабой наряжается мужчина: надевает лохмотья, бусы из каштанов или картофеля, большой крест, вымазывает лицо сажей, за спину вешает большую корзину, а в руку берёт кнут, вымазанный в саже. Сюда-баба ходит по деревне, заходя в некоторые дома, где её и сопровождающих участников обряда угощают. Участники обряда поют песни и стараются измазать лица и руки хозяев заранее приготовленной сажей.

Когда Сюда-баба идёт по деревне, дети и зеваки, бегая за ней, выкрикивают:

Сюда-баба, рыжая пепельная
С плёткой носится.
Сюда-баба, рыжая пепельная
Что печные трубы выметает.

Эта традиция связана с весенними славянскими обрядами изгнания зимы. С этой традицией связана легенда о некогда существовавшем языческом капище в Леднице-Гурна. Жрица, хранительница огня в святилище, раз в год весной покидала его для того, чтобы найти себе преемницу. Так как весь год жрице огня не разрешалось мыться и расчёсываться, то в село она возвращалась растрёпанная, в копоти и износившейся одежде, неся в большой котомке за спиной остальные вещи. Возвратившись в село, она ходила по домам и искала себе преемницу. Выбранная девушка могла откупиться, щедро угощая гостью. Но если ей это не удавалось, или она не возражала, то становилась очередной жрицей огня на следующий год.

См. также 

 Эмаус (праздник)
 Поливальный понедельник
 Ренкавка
 Выкупок
 Вынесение Марены

Примечания

Литература

Ссылка 
 Мокрый понедельник (liveinternet.ru)
 Традиционные народные праздники ч.1 (polska.org.ua)
 Easter Monday — Poniedziałek Wielkanocny (pajtoday.blogspot.ru) 
 Tasting Malopolska. Easter (symposium.pl) 
 Calendar of Polish and local holidays (film-commission.pl) 

Польские обычаи
Краковские традиции
Велик день
Обходные обряды славян